Ананько — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Ананько, Людмила Аркадьевна (род. 1982) — белорусская биатлонистка.
 Ананько, Татьяна Васильевна (род. 1984) — белорусская гимнастка, серебряный призёр Олимпийских игр 2000 года по художественной гимнастике.

См. также 
 Ананко